Wetterstrand kan syfta på:

Efternamn
 Carl Gustaf Wetterstrand (1855–1923), målare
 Maria Wetterstrand (född 1973), svensk politiker, miljöpartist
 Jessica Wetterstrand (aktiv 2002–2012), sångerska i Sarek (musikgrupp)
 Otto Georg Wetterstrand (1845–1907), läkare och psykoterapeut

Svenska efternamn